Příjmení Homola nosí více osobností:

 Bedřich Homola (1887–1943) – československý legionář, generál a velitel protinacistického odboje
 Dana Homolová (* 1951) – česká herečka, dcera Miroslava
 Irena Homola-Skąpska (1929–2017) – polská historička
 Jan Homola (rozcestník) – více osob
 Jiří Homola – více osob
 Marie Homolová (* 1946) – novinářka, redaktorka a publicistka
 Martin Homola (* 1967) – český fotograf
 Matěj Homola (* 1973) – český zpěvák a kytarista
 Miloslav Homola (1923–2006) – český herec
 Miroslav Homola (1909–1983) – český herec, otec Dany
 Oleg Homola (1921–2001) – český literární vědec a politik KSČ
 Oleg Homola (1948) (* 1948) – český fotograf, muzikant, zakladatel a kapelník hudební skupiny OPO, publicista, vysokoškolský pedagog a multimediální tvůrce
 Richard Homola (* 1966) – český umělecký fotograf
 Václav Homola (* 1957) – český fotbalista
 Vladimír Homola (geolog) (1922–2014) – hydrogeolog, vysokoškolský pedagog (profesor geologie) a odborný publicista
 Vladimír Homola (1952–???) – slovenský politik, po sametové revoluci poslanec FS za HZDS
 Zdeněk Homola (* 1956) – český psychiatr, publicista a nakladatel
 Zuzana Homolová (* 1948) – slovenská zpěvačka a písničkářka

Související články 
 Gomola
 Homole
 Homolka